Сен-Флора́н-сюр-Шер () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 210 км на південь від Парижа, 105 км на південь від Орлеана, 15 км на південний захід від Буржа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 3051 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 6517,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Сен-Флоран-сюр-Шер на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Флоран-сюр-Шер на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Шер